

Lokalizacje

Austria 
 Altenmarkt an der Triesting – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Baden
 Altenmarkt bei Sankt Gallen – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Liezen
 Altenmarkt im Pongau – gmina targowa w kraju związkowym Salzburg, w powiecie St. Johann im Pongau

Niemcy 
 Altenmarkt – dzielnica Cham
 Altenmarkt – dzielnica Osterhofen
 Altenmarkt an der Alz – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein